HMS Revenge può riferirsi a varie navi della Royal Navy:
HMS Revenge (1577) – galeone da corsa usato da diversi corsari elisabettiani
HMS Revenge (1892) – corazzata pluricalibro della Classe Royal Sovereign
HMS Revenge (06) – nave da battaglia della Classe Revenge
HMS Revenge (S27) – sottomarino della Classe Resolution